Urup bezeichnet:

 eine Insel der südlichen Kurilen, siehe Urup (Insel)
 eine asiatische Volksgruppe auf den Kurilen, siehe Urup (Volk)
 eine Siedlung städtischen Typs in der autonomen Republik Karatschai-Tscherkessien, siehe Urup (Ort)
 ein Ort in der Nähe von Horsens in Dänemark
 ein Fluss im Nordkaukasus, linker Nebenfluss des Kuban, siehe Urup (Fluss)
 ein türkisches Längenmaß, siehe Urup (Einheit)